Ciuperca sau Ciupercă se pot referi la:

 Ciupercă, regnul Fungi
 Ciuperca, localitate în județul Vaslui, Moldova, România
 Vasile Silvian Ciupercă a fost un deputat român în legislatura 2000-2004
 Nicolae Ciupercă (1882 - 1950) a fost un politician și general român